Морстаун има више значења:
 Морстаун (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Морстаун (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Морстаун (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Морстаун (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Морстаун (Индијана)
 Морстаун (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Морстаун (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Морстаун (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси